Herquet ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Herquet (1802–1869), deutscher Jurist und Rechtsanwalt
 Karl Herquet (1832–1888), deutscher Archivar und Historiker
 Lothar Herquet (1767–1849), deutscher Jurist, Mitglied der kurhessischen Ständeversammlung